

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:

Результаты

Восьмёрка лучших 
Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992

 Финал Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992

Примечания 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992
Спортивная ходьба на Олимпийских играх